HTH ist die Abkürzung für:

 Heavy Transport Helicopter, Helikopterstudie der Firma Eurocopter
 „Hope This Helps“ („Hoffe, das hilft“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #H

HTH